Il singolare del Monte Carlo Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Muster era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Fabrice Santoro.

Marcelo Ríos ha battuto in finale 6–4, 6–3, 6–3 Àlex Corretja.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1997
ATP Tour 1997